Mark Steven Howe, kanadsko-ameriški hokejist, * 28. maj 1955, Detroit, Michigan, ZDA.

Howe je kariero začel v klubu Toronto Marlboros v ligi OHA leta 1972. V sezoni 1973/74 je prestopil k Houston Aerosom v ligi WHA, kjer je zaigral skupaj z očetom Gordiejem in bratom Martyjem. V letih 1974 in 1975 je s klubom osvojil naslov prvaka lige WHA. Leta 1974 je bil kot 25. izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins, za katerega pa ni nikoli zaigral. V ligi NHL je prvič zaigral v sezoni 1979/80 s Hartford Whalersi, za katere je igral tri sezone, nato deset zaporednih sezon za Philadelphia Flyerse, ob koncu kariere pa tri sezone za Detroit Red Wingse. Skupno je v ligi NHL odigral 929 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 197 golov in 545 podaj, ter 101 tekmo končnice, na katerih je dosegel 10 golov in 51 podaj. Trikrat se je uvrstil v finalno serijo za Stanleyjev pokal, toda kot hokejistu mu ga ni uspelo osvojiti. Po koncu kariere je ostal v Detroitu v trenerskem štabu, s klubom je tako osvojil Stanleyjev pokal v letih 1997, 1998, 2002 in 2008. 

Za ameriško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1972, kjer je z reprezentanco osvojil srebrno medaljo, in Kanadskem pokalu 1981, kjer je bil z reprezentanco četrti. Za kanadsko reprezentanco pa je nastopil v seriji Summit Series 1974, v kateri je sovjetska reprezentanca premagala kanadsko s 4:1 v zmagah.

Howe je bil leta 2003 sprejet v Ameriški hokejski hram slavnih, leta 2011 pa še v Hokejski hram slavnih lige NHL. 6. marca 2012 so v klubu Philadelphia Flyers upokojili njegov dres s številko 2.

Statistika kariere 

|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 72
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Marlboros
| OHA
| 72/73
| 
| 60
| 38
| 66
| 104
| 
| 27
| 
| 3
| 4
| 4
| 8
| 
| 6
|-
| Houston Aeros
| WHA
| 73/74
| 
| 76
| 38
| 41
| 79
| 
| 20
| 
| 14
| 9
| 10
| 19
| 
| 4
|-
| Kanada
| Summit Series
| 74
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Houston Aeros
| WHA
| 74/75
| 
| 74
| 36
| 40
| 76
| 
| 30
| 
| 13
| 10
| 12
| 22
| 
| 0
|-
| Houston Aeros
| WHA
| 75/76
| 
| 72
| 39
| 37
| 76
| 
| 38
| 
| 17
| 6
| 10
| 16
| 
| 18
|-
| Houston Aeros
| WHA
| 76/77
| 
| 57
| 23
| 52
| 75
| 
| 46
| 
| 11
| 4
| 10
| 14
| 
| 2
|-
| New England Whalers
| WHA
| 77/78
| 
| 70
| 30
| 61
| 91
| 
| 32
| 
| 14
| 8
| 7
| 15
| 
| 18
|-
| New England Whalers
| WHA
| 78/79
| 
| 77
| 42
| 65
| 107
| 
| 32
| 
| 6
| 4
| 2
| 6
| 
| 6
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 79/80
| 
| 74
| 24
| 56
| 80
| 
| 20
| 
| 3
| 1
| 2
| 3
| 
| 2
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 80/81
| 
| 63
| 19
| 46
| 65
| 
| 54
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Kanadski pokal
| 81
|
| 6
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 81/82
| 
| 76
| 8
| 45
| 53
| 
| 18
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 82/83
| 
| 76
| 20
| 47
| 67
| 
| 18
| 
| 3
| 0
| 2
| 2
| 
| 4
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 83/84
| 
| 71
| 19
| 34
| 53
| 
| 44
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 84/85
| 
| 73
| 18
| 39
| 57
| 
| 31
| 
| 19
| 3
| 8
| 11
| 
| 6
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 85/86
| 
| 77
| 24
| 58
| 82
| 
| 36
| 
| 5
| 0
| 4
| 4
| 
| 0
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 86/87
| 
| 69
| 15
| 43
| 58
| 
| 37
| 
| 26
| 2
| 10
| 12
| 
| 4
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 87/88
| 
| 75
| 19
| 43
| 62
| 
| 62
| 
| 7
| 3
| 6
| 9
| 
| 4
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 88/89
| 
| 52
| 9
| 29
| 38
| 
| 45
| 
| 19
| 0
| 15
| 15
| 
| 10
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 89/90
| 
| 40
| 7
| 21
| 28
| 
| 24
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 90/91
| 
| 19
| 0
| 10
| 10
| 
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 91/92
| 
| 42
| 7
| 18
| 25
| 
| 18
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 92/93
| 
| 60
| 3
| 31
| 34
| 
| 22
| 
| 7
| 1
| 3
| 4
| 
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 93/94
| 
| 44
| 4
| 20
| 24
| 
| 8
| 
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 94/95
| 
| 18
| 1
| 5
| 6
| 
| 10
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1434
| bgcolor="#7FFF00" |445
| bgcolor="#7FFF00" |915
| bgcolor="#7FFF00" |1360
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |686
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |179
| bgcolor="#7FFF00" |55
| bgcolor="#7FFF00" |106
| bgcolor="#7FFF00" |106
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |88
|}

Zunanje povezave

 
 
 
 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Kanadski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Ameriški hokejski reprezentanti
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1974
Hokejisti Toronto Marlboros
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti New England Whalers
Hokejisti Hartford Whalers
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Detroit Red Wings
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Ameriški hokejski hram slavnih
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami